El nombre de Diego Sarmiento puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego Sarmiento de Acuña (1567-1626). Noble y diplomático español. Fue conde de Gondomar, embajador de España en Inglaterra entre 1613 y 1622 y caballero de la Orden de Calatrava.
 Diego Sarmiento Valladares (1611-1695). Prelado español que llegó a ser obispo de Oviedo y Plasencia, Inquisidor general de España y presidente del Consejo de Castilla.